Muziek
 Jerry Williams (componist), Amerikaans componist en muziekpedagoog
 Jerry Williams (Harvest), christelijk musicus, oprichter van de band Harvest
 Jerry Williams (Fernström) (1942), geboren Sven Erik Fernström (1942), Zweeds zanger en acteur
 Jerry Williams (Swamp Dogg) (1942), Amerikaans R&B-zanger, songwriter en producer
 Jerry Lynn Williams (1948-2005), gitarist en songwriter van onder meer Eric Claptons Running on faith en B.B. Kings Standing on the edge of love
 Jerry Williams (zangeres) (1995), Engels zangeres
Sport
 Jerry Williams (voetballer) (1960), Engels voetballer
 Jerry Williams (basketballer) (1979), Amerikaans basketballer
Overig
 Jerry Williams (radiopresentator) (1923-2003), Amerikaans radiopresentator